Fanfulla da Lodi – condottiero italiano fra il 1400 e il 1500
 Fanfulla da Lodi – canzone goliardica dal testo volgare e libertino
 Fanfulla da Lodi – film del 1940 diretto da Giulio Antamoro e Carlo Duse